2 miejscowości w Hiszpanii:

 La Vall – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Alt Empordà, w gminie Llers
 La Vall – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Santa Susanna